Enrico Serra (1914-2007) –  storico italiano
 Enrico Serra (1921-1945) –  partigiano italiano
 Enrico Serra (1934-2017) –  politico italiano